Vlagyimir Dmitrijevics Kuznyecov (1887–1963) szovjet-orosz fizikus, a Szovjet Tudományos Akadémia tagja
 Vlagyimir Vasziljevics Kuznyecov (1931–1986) Európa-bajnoki ezüstérmes szovjet-orosz gerelyhajító, olimpikon
 Vlagyimir Vlagyimirovics Kuznyecov (1937) olimpiai bronzérmes szovjet-orosz vízilabdázó
 Vlagyimir Viktorovics Kuznyecov (1942) szovjet-orosz fizikus, biofizikus, geofizikus
 Vlagyimir Mihajlovics Kuznyecov (1945) világbajnok szovjet-orosz pályakerékpár-versenyző, olimpikon
 Vlagyimir Vasziljevics Kuznyecov (1950) szovjet-orosz tudós, botanikus, az Orosz Tudományos Akadémia levelező tagja
 Vlagyimir Nyikolajevics Kuznyecov (1984) Ázsia-bajnok orosz nemzetiségű kazahsztáni súlyemelő, olimpikon